Sticker steht für:

 Sticker (Handwerk), einen Textilberuf
 Aufkleber, angliz. []
 Sticker, Clipart bei Messengern und sozialen Netzwerken, siehe Aufkleber#Sticker

Sticker ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Sticker (1902–1995), deutsche Lehrerin für Höhere Schulen, Diakonisse und Diakoniehistorikerin
 Bernhard Sticker (1906–1977), deutscher Astronom und Wissenschaftshistoriker
 Georg Sticker (1860–1960), deutscher Internist, Hygieniker und Medizinhistoriker
 Josephine Sticker (1894–1960), österreichische Schwimmerin

Siehe auch
 Stickerkunst, Form von Streetart mit Aufklebern
 Sticker-Sarkom, Tumorart bei Hunden